Mykolajiwka (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Ukraine mit 2018 nur noch 8 Einwohnern.

Die im Untergang begriffene Siedlung liegt im Rajon Schyroke in der zentralukrainischen Oblast Dnipropetrowsk am Inhulez.
Der Ort grenzt im Nordwesten an den Rajon Inhulez, den südlichsten Rajon der Stadt Krywyj Rih und im Nordosten an das Gemeindegebiet des Rajonzentrum Schyroke. Zur Siedlungsratsgemeinde zählen neben dem Hauptort auch die 7 Dörfer Wyschnewe (), Selenyj Haj (), Karpiwka (), Rosiwka (), Tychyj Staw (), Zitkowe () und Schyroka Datscha ().

Die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegründete Ortschaft trug bis 1901 den Namen Bolschoje Seromaschinoje (), danach bis zur Erhebung des Ortes zu einer Siedlung städtischen Typs im Jahre 1957 den Namen Koselskoje ().

Durch die Expansion des nordwestlich angrenzenden Tagebaus ist der Ort fast komplett abgesiedelt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Ort am Inhulez
Gegründet im 18. Jahrhundert
Rajon Schyroke